TVE 4K o TVE UHD es un canal en pruebas de Televisión Española que emite en Ultra Alta Definición 4K. Tiene 2 señales disponibles en la TDT a través del multiplex de pruebas DVB-T2 4K de los operadores de red españoles; Cellnex Telecom, Axión y Telecom CLM. En colaboración con la asociación UHD Spain. También emiten por satélite a través de Hispasat.

Estas 2 señales emiten contenidos en 4K que han sido grabados por TVE, entre ellas la serie documental Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad. Por el momento, dispone de información EPG de programación y servicio HbbTV en sus 2 señales "UHD-1 (en HDR)" y "UHD-2 (en SDR)".

Desde el 1 de junio de 2021, el canal, hasta entonces identificado como «EMISIÓN 4K Pruebas», ha cedido el testigo a 2 nuevas señales; "UHD-1 (en HDR)" y "UHD-2 (en SDR)". Las dos señales emiten en abierto, con el objetivo de comparar las emisiones en dos tecnologías diferentes, HDR (alto rango dinámico) y SDR (rango dinámico estándar), ambas en resolución 4K.

Emite a nivel nacional de España en TDT a través de:
UHD Spain (de momento emite programación de TVE 4K y Canal Sur 4K)

Para recibir dichas emisiones de UHD Spain por TDT, es necesario disponer de un televisor UHD-4K, o receptor externo compatible con la transmisión de señales en DVB-T2 y con soporte para la codificación de video HEVC H.265 y con soporte de Alto Rango Dinámico HDR.

El pasado 14 de noviembre de 2022. RTVE, anunció que emitiría el Mundial de Catar en UHD-4K en abierto por TDT y con calidad HDR. Siendo la primera emisión mundial de TDT en UHD-4K de un evento del nivel de complejidad y duración de un mundial de fútbol. Para ello, procedió a substituir y renombrar la señal UHD-1 (en HDR) por la nueva señal TVE UHD (en HDR), emitiendo un bucle de autopromoción del evento, dentro del multiplex 4K_Pruebas de UHD Spain. Las emisiones de TVE UHD, se iniciarán el 20 de noviembre de 2022, con la emisión del partido inaugural del Mundial. Y se prolongarán hasta días más tarde, de su finalización. Con la re-emisión de los partidos de los cuales RTVE, dispone de sus derechos de emisión.

Referencias

Enlaces externos 
 UHD SPAIN

Cadenas de televisión terrestre de ámbito nacional de España
Canales de Televisión Española
Canales y estaciones de televisión fundados en 2016